Miejscowości w USA:
 Faison – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Duplin
Gminy w USA:
 Faison (ang. Faison Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Duplin